A profisetinidina é um tipo de taninos condensados ​​formados a partir de leuco-fisetinidina, a forma leucoantocianidina da fisetinidina. Wikipedia (inglês)

Referência 

 Antioxidant activities of mangrove Rhizophora apiculata bark extracts, Afidah A. Rahima, Emmanuel Roccab, Jean Steinmetzb, M. Jain Kassima, M. Sani Ibrahima and Hasnah Osman, 2007